Тимея Бабош и Кристина Младенович — победительницы турнира.

Посев 
Четыре первые сеяные пары начинают турнир со второго раунда.

  Се Шувэй /  Саня Мирза (Второй раунд)
  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Четвертьфинал)
  Флавия Пеннетта /  Мартина Хингис (Второй раунд)
  Квета Пешке /  Пэн Шуай (Второй раунд)

<ol start="5">
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс ''(Первый раунд)
  Гарбинье Мугуруса /  Карла Суарес Наварро ''(Финал)
  Каролин Гарсия /  Катарина Среботник ''(Полуфинал)
 ''' Тимея Бабош /  Кристина Младенович (Титул)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Теннисный чемпионат Дубая 2015